Woodburn kan syfta på:

 Woodburn, Indiana
 Woodburn, Iowa
 Woodburn, Kentucky
 Woodburn, Oregon